

Населені пункти та їхні частини

 Кльон — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кльон — село в гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Кльон — частина села Зелвонґі в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Клон
 Клен
 :pl:Klon

Примітки